Andrés Ramírez, puede referirse a:

Andrés Ramírez (pintor), pintor español;
Andrés Ramírez (fraile), misionero mexicano;
Andrés Ramírez (futbolista), futbolista español;
Andrés Camilo Ramírez, futbolista colombiano.